Финал Кубка Германии по футболу 2006/2007 стал 64-м в истории турнира. Матч был сыгран на 26 мая на «Олимпиаштадионе» в Берлине. «Нюрнберг» победил «Штутгарт» в дополнительное время со счётом 3:2 и не позволил им оформить золотой дубль.

Путь к финалу

Финал 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте kicker.de 
 Отчёт о матче на сайте WorldFootball.net
 Отчёт о матче на сайте Fussballdaten.de 

2007
Германия
Матчи ФК «Штутгарт»
Матчи ФК «Нюрнберг»
События 26 мая
Май 2007 года
Спорт в Германии в 2007 году
Спортивные соревнования в Берлине